Влади́мир Ко́нонов:
 Кононов, Владимир Игоревич (род. 1972) — российский лыжник.
 Кононов, Владимир Михайлович (род. 1958) — советский и российский политик, депутат Государственной думы.
 Кононов, Владимир Петрович (род. 1974) — министр обороны Донецкой Народной Республики.